Ausgetrickst heißen die Filme
 Ausgetrickst (1977), US-amerikanische Filmkomödie
 Ausgetrickst (1982), US-amerikanischer Kriminalfilm
 Ausgetrickst (1985), US-amerikanischer Actionfilm
 Ausgetrickst (1988), schwedische Actionkomödie
 Ausgetrickst (1991), schwedischer Kriminalfilm